Бодиль — женское имя.

Известные носители 
 Ипсен, Бодиль (1889—1964) — датская актриса и кинорежиссёр.
 Йоргенсен, Бодиль (род. 1961) — датская актриса.
 Кьер, Бодиль (1917—2003) — датская актриса.

Другие значения 
 «Бодиль» — датская кинопремия, названная в честь Ипсен и Кьер Бодиль.